Marko Perović ist der Name folgender Personen:

* Marko Perović (Fußballspieler, 1972), serbischer Fußballspieler
 Marko Perović (Fußballspieler, 1984), serbischer Fußballspieler
 Marko Perović (Handballspieler), serbischer Handballspieler